Beaver Creek Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Beaver Creek Township (Illinois)
 Beaver Creek Township (Michigan)
 Beaver Creek Township (Minnesota)
 Beaver Creek Township (North Carolina)
 Beaver Creek Township (Steele County, North Dakota)
 Beaver Creek Township (Wilkes County, North Dakota)
 Beaver Creek Township (South Dakota)